Příjmení Spáčil nese:

 Bedřich Spáčil (1898–1974) – československý právník a politik KSČ
 Bohumil Spáčil (1875–1950) – římskokatolický kněz
 Dušan Spáčil (* 1956) – český novinář, publicista, spisovatel, básník, autor hudebních textů a reportážních knih
 Dušan Spáčil (diplomat) (1929–2003) – diplomat, malíř, kreslíř
 Eduard Spáčil (* 1950) – český klavírista, skladatel a učitel
 Jindřich Spáčil (1899–1978) – český učitel, spisovatel a amatérský archeolog
 Jiří Spáčil (* 1953) – soudce Nejvyššího soudu České republiky
 Mirka Spáčilová (* 1956) – česká filmová a televizní kritička
 Oldřich Spáčil (* 1928) – československý házenkář
 Tomáš Spáčil (1923–1988) – československý politik KSČ

Externí odkazy